

Geografia
 17222 Perlmutter – asteroide della fascia principale

Persone
 David Perlmutter – deportato e autore polacco naturalizzato francese
 Ed Perlmutter – politico e avvocato statunitense
 Saul Perlmutter – fisico statunitense